Taşköprü (türk. für „Steinbrücke“) bezeichnet mehrere geographische Objekte in der Türkei:
 Taşköprü, Landkreis und Kreisstadt in der Provinz Kastamonu
 Taşköprü (Arpaçay), Dorf in der Provinz Kars, Fundort der Felsinschrift von Taşköprü
 Taşköprü (Adana), antike Brücke über den Fluss Seyhan in Adana

Taşköprü ist der Familienname von:
 Süleyman Taşköprü (1970–2001), türkisches Opfer der NSU-Morde